Martina Hingis era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Venus Williams.

Il singolare femminile del torneo di tennis Ericsson Open 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrice Venus Williams che ha battuto in finale 4–6, 6–1, 7–6 (7–4)  Jennifer Capriati.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Ericsson Open 2001